Schlund steht für: 

 Rachen, vorderster Abschnitt des Verdauungstrakts
 Schlund, Übergangsbereich zwischen dem Blütensaum und der Blütenröhre, siehe Kronblatt
 Schlund (Geologie), eine Oberflächenform, insbesondere im Karst
 Schlund (Welzbach), linker von drei Mündungsarmen des Welzbachs (zur Tauber) bei Hochhausen, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlund+Partner, ehemaliger deutscher Internetprovider
 Der Schlund, Jugendbuch von Gudrun Pausewang

Schlund ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Schlund (1888–1953), deutscher Ordensgeistlicher, Religionswissenschaftler und Philosoph
 Günther Schlund (1928–2004), deutsch-schweizerischer Hornist und Hochschullehrer
 Fidel Schlund (1805–1882), deutscher Aufklärer an der Spitze der revolutionären Bewegung 1848
 Johann Sigismund von Schlund (1656–1710), kurbrandenburgisch-preußischer Oberst und nachmaliger dänischer und russischer Generalmajor
 Robby Schlund (* 1967), deutscher Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Normschlund